Esquerra Nacional a Catalunya (Izquierda Republicana) va ésser un partit polític constituït al maig del 1936 a Barcelona arran d'una escissió del Partit d'Esquerra Nacional a Catalunya (Izquierda Republicana Independiente) «por no encarnar ese Partido la genuina representación de Izquierda Republicana de Madrid».

En fou president Emilio Gimeno Homedes.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts